Báb - profeta fundador da Fé Babí e precursor da Fé Bahá'í
C.Bab. - abreviatura oficial do botânico Churchill Babington
Bab. - abreviatura oficial do botânico Charles Cardale Babington

Desambiguação